Sorbiers est un toponyme qui peut désigner :
 Sorbiers (Hautes-Alpes), commune française des Hautes-Alpes ;
 Sorbiers (Loire), commune française de la Loire ;
voir aussi : Élections à Sorbiers
 le canton de Sorbiers, division administrative du département de la Loire.

Voir aussi